

Sigle 
 Gruppo di Volontariato Civile – associazione italiana

Codici 
 gvc – codice ISO 639-3 della lingua guanano

Sport 
 GVC Waningen – società calcistica olandese